Sankt Katharinen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sankt Katharinen, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) – kommun i Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz,